Термин дефлектор има више значења.

 Дефлектор се користи као појам у програмском пакету -{„3DS"}- и представља површину која служо за преусмеравање кретања виртуелних честица емитованих од стране виртуалног извора.
 Џет дефлектор је сигурносни уређај који преусмерава високу енергију издувних гасова млазних мотора.